

Persone
 Albert Borgmann – filosofo tedesco
 Annemarie Borgmann – politica tedesca
 Axel Borgmann – calciatore tedesco
 Bennie Borgmann – cestista, giocatore di baseball e allenatore di pallacanestro statunitense
 Björn Borgmann – pittore tedesco
 Cindy Borgmann – professore universitario
 Dmitri Borgmann – linguista tedesco
 Emil Borgmann – attore e cantante lirico tedesco
 Glenn Borgmann – giocatore di baseball statunitense
 Gustav Borgmann – politico tedesco
 Heinrich Borgmann – militare tedesco della Wehrmacht durante la Seconda guerra mondiale
 Heinz-Dieter Borgmann – calciatore tedesco
 Hendrik Borgmann – attore tedesco
 Hermann Borgmann – politico tedesco
 Jannik Borgmann – calciatore tedesco
 Kathleen Borgmann – politico tedesco
 Paul Borgmann – pittore tedesco
 Richard Borgmann – politico tedesco
 Robert Borgmann – direttore di teatro tedesco
 Sandra Borgmann – attrice tedesca
 Thomas Borgmann – musicista
 Wilhelm Borgmann – politico tedesco
 Wolfgang Borgmann – botanico

Pagine correlate 
 Borgman